Rinella – frazione del comune di Leni, nell'isola di Salina, in Sicilia
 Rinella – variante femminile del nome proprio di persona Rino